Bernard Barboux (1914-1968), officier de paix de la préfecture de police, mort en mission ; 
 Henri Barboux (1834-1910), avocat français ; d’où : 
 la rue Henri-Barboux à Paris.

 Le Barboux, commune française située dans le département du Doubs en région Bourgogne-Franche-Comté.

Voir aussi 
 Famille Barbou